Cormoz é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain. Estende-se por uma área de km².

Demografia 
Em 2006 Cormoz apresentava uma população de 497 habitantes, distribuídos por 286 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain